José Martínez o José Carlos Martínez (Cartagena, 1969), ballarí i coreògraf de dansa clàssica 
 José Martínez (compositor) 
 José Manuel Martínez Aguirre (Pobla de Rocamora, Daia Nova, 1923), polític valencià 
 José Eduardo Martínez Alcantara (1999), jugador d'escacs peruà que té el títol de Mestre FIDE des de 2011 
 José Martínez Arenas (Cartagena, 1888 - Oriola, 1970), polític i escriptor valencià d'origen murcià 
 José Martínez Cervera (Barcelona, 1983), futbolista català 
 José Martínez Esterlich (L'Alcúdia, 1943), ciclista valencià actiu professionalment entre 1968 i 1972 
 José Ignacio Martínez García (1989), futbolista professional madrileny que juga com a lateral esquerre
 José Martínez Gázquez (María, província d'Almeria, 1943), filòleg i llatinista espanyol, catedràtic de filologia llatina 
 José Enrique Martínez de Genique (Àvila, 1935), polític espanyol que va ser ministre d'Agricultura (1977-1978) amb Adolfo Suárez 
 José Antonio Martínez Lapeña (Tarragona, 1941), arquitecte català 
 José Martínez Palomar (València, 1939) futbolista i entrenador valencià 
 José Martínez Puig (Algemesí, 1958), futbolista valencià que ocupava la posició de porter 
 José María Martínez-Hidalgo y Terán (Sama, 1913 - Barcelona, 2005), mariner mercant i oficial de l'armada
 José Martínez Sánchez (Ceuta, 1945), futbolista internacional espanyol
 José Asunción Martínez Sancho, més conegut com a José Sancho (Manises, 1944 - València, 2013), actor valencià 
 José María Martínez y Sánchez-Arjona (Navalmoral de la Mata, 1905 - Madrid, 1977), Marquès de Paterna del Campo 
 José Joaquín Martínez Sieso (Bilbao, Biscaia, 1956), president de la comunitat autònoma de Cantàbria 
 José Manuel Martínez Toral
 José Alberto Martínez Trinidad (Sant Sebastià, 1975), ciclista basc professional entre 1998 i 2007 
 José Martínez de Velasco
 José Martínez Villar, periodista i polític espanyol del , diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica